Markus Deibler, Duits zwemmer
Steffen Deibler, Duits zwemmer